John Williams este o combinație foarte răspândită de prenume și nume din arealul de vorbire al limbii engleze. Se poate referi la:

Actori, artiști, muzicieni 
 John Williams (compozitor), american, compozitor de muzică de film, cunoscut pentru numeroase filme la care a colaborat, dintre Războiul stelelor este unul dintre cele mai faimoase.
 John Williams (chitarist) (născut în 1941), muzician și chitarist australian;
 John Williams (actor) (1903–1983);
 John Williams (autor), (1922–1994), autorul romanului istoric Augustus;
 John A. Williams (autor) (născut în 1925), autor al romanelor Cei furioși (The Angry Ones) și Omul care a strigat "Eu sunt" (The Man Who Cried I Am);
 John Williams (acordeonist), muzician originar din Chicago, Illinois, cântăreț la acordeon;
 John Williams (saxofonist), muzician, cântăreț la saxofon.

Sportivi 
 Jonathan Williams (pilot), pilot englez de Formula 1 care a evoluat în Campionatul Mondial în sezonul 1967